Il singolare del Generali Ladies Linz 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Petra Kvitová era la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.
In finale Viktoryja Azaranka ha sconfitto Julia Görges per 6-3, 6-4.

Testa di serie 

  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (ritirata)
  Lucie Šafářová (primo turno)

  Julia Görges (finale)
  Yanina Wickmayer (ritirata)
  Tamira Paszek (primo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)

Wildcard 

  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)

  Andrea Petković (secondo turno)

Qualificate 

  Mallory Burdette (secondo turno)
  Kirsten Flipkens (semifinale)

  Lesja Curenko (primo turno)
<li>  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)

Lucky Loser

  Irina-Camelia Begu (semifinale)
  Catalina Castaño (primo turno)

  Ksenija Pervak (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2012
Generali Ladies Linz 2012